Монреаль — международный турнир по шахматам. Проводится ежегодно с 2000 года. В 1979 году проводился «турнир звёзд».

Победители в Монреале

Ссылки 
  Таблицы турниров 

Монреаль (шахматный турнир)